Le Châtellier (Ille-et-Vilaine)
 Le Châtellier (Orne)

Le Châtellier kan ook verwijzen naar:
Le Châtelier, Marne
Les Châtelliers-Châteaumur, Vendée
Henry Le Chatelier (1850-1936), een Frans wetenschapper